Tomáš Jungwirth ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Jungwirth (Leichtathlet), (1942–1998), tschechischer Leichtathlet
 Tomáš Jungwirth (Physiker) (* 1967), tschechischer Physiker